Het WTA-tennistoernooi van Stanford (officieel Bank of the West Classic) van 2013 vond plaats van 22 tot en met 28 juli 2013 in de Amerikaanse stad Stanford. Het was de 42e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Serena Williams, die een dag eerder het toernooi van Båstad won, was haar titel in Stanford niet komen verdedigen.

Het derde reekshoofd Dominika Cibulková uit Slowakije, die zonder setverlies de finale bereikte, won het toernooi. In de eindstrijd ontmoette zij de als eerste geplaatste Poolse Agnieszka Radwańska, van wie zij nog nooit eerder een wedstrijd had gewonnen. Het kostte drie sets en een reeks matchpoints, maar na tweeënhalf uur wist Cibulková de titel in de wacht te slepen. Het was voor het eerst in haar carrière dat zij het toernooi van Stanford op haar naam schreef. Het was haar derde WTA-titel.

De Belgische Yanina Wickmayer kwam niet voorbij de eerste ronde. Hetzelfde overkwam de Nederlandse Kiki Bertens.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Mallory Burdette
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Alla Koedrjavtseva
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=0r
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Tamira Paszek
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=64
| RD1-score06-3=3

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Varvara Lepchenko
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Kiki Bertens
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Nicole Gibbs
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Vera Doesjevina
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Marina Erakovic
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Madison Keys
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Magdaléna Rybáriková
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Tamira Paszek
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= Varvara Lepchenko
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Jamie Hampton
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=65
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Nicole Gibbs
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Vera Doesjevina
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Madison Keys
| RD2-score08-1=60
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=6
| RD3-team02= Varvara Lepchenko
| RD3-score02-1=62
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= Jamie Hampton
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= Vera Doesjevina
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= Jamie Hampton
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Onderste helft 

 Dubbelspel 
Titelhoudsters Marina Erakovic en Heather Watson hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

De halve finales werden gespeeld door de vier geplaatste teams, waarna de nummers één en twee naar de finale gingen.

Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Raquel Kops-Jones / Abigail Spears''' won het toernooi. Zij versloegen in de eindstrijd het als tweede geplaatste koppel Julia Görges (Duitsland) en Darija Jurak (Kroatië) in twee sets, met een tiebreak tot besluit van de tweede set. Het was hun zevende gezamenlijke titel. Kops-Jones had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Spears vier.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Stanford 2013
Stanford